Chiquinho, apelativo en portugués para Francisco, puede hacer referencia a:

 Francisco Jorge Tavares Oliveira (2000-), futbolista portugués.
 Francisco Sousa dos Santos (1989-), futbolista brasileño.
 Chiquinho (novela) (1947), novela de Baltasar Lopes da Silva.
 Francisco Filho (1971-) peleador profesional brasileño de Karate Kyokushin y Kickboxing.